Anoka kan syfta på:

 Anoka, Minnesota
 Anoka, Nebraska